NRJ Music Awards 2018 (NRJ Music Awards 20th Edition) est la  édition des NRJ Music Awards qui a eu lieu le  au Palais des festivals de Cannes, retransmise en direct sur TF1 et en simultané sur NRJ et présentée par Nikos Aliagas.

À la suite de cette cérémonie TF1 diffuse le documentaire 20th Édition des NRJ Music Awards : Stars, secrets et coulisses qui retrace les années de l’événement annuel depuis la première édition en 2000, avec les témoignages des artistes français et internationaux, animateurs,  réalisateur, etc. qui ont participé aux différentes cérémonies.

Performances

Palmarès

Révélation francophone de l'année 
Remis par  Dua Lipa &   David Guetta
 Dadju
 Aya Nakamura
 Eddy de Pretto
 Hoshi
 Marwa Loud
 /  Vegedream

Révélation internationale de l'année 
Remis par  Maëva Coucke &  Patrick Bruel
 /  /  Camila Cabello
 Álvaro Soler
 Cardi B
 Dua Lipa
 Liam Payne
 Post Malone

Groupe / Duo francophone de l'année 
Remis par  Louane &  Shawn Mendes
  Bigflo et Oli
 Hyphen Hyphen
  Gims &  Vianney
  Naestro feat.  Gims,  Vitaa,  Dadju &  Slimane
  Orelsan feat.  Stromae
  Vitaa &  Claudio Capéo

Groupe / Duo international de l'année 
Remis par  Noémie Lenoir &  David Hallyday
  Imagine Dragons
 Calvin Harris &  Dua Lipa
  David Guetta &  Sia
  Maroon 5 
  Muse
   Nicky Jam &  J Balvin

Artiste masculin francophone de l'année 
Remis par  Hoshi &  Vianney
  Soprano
 /  Amir
  Kendji Girac
  Gims
  Orelsan
  Slimane

Artiste masculin international de l'année 
Remis par  /  Vegedream

  Ed Sheeran
  Charlie Puth
  Drake
  Justin Timberlake
  The Weeknd
  Shawn Mendes

Artiste féminine francophone de l'année 
Remis par  Alessandra Sublet &  Kev Adams
  Jain
  Christine and the Queens
  Jenifer
  Louane
  Vitaa
  Zazie

Artiste féminine internationale de l'année 
Remis par  Camille Lellouche
  Ariana Grande
  Beyoncé
  Dua Lipa
  Pink
  Selena Gomez
 Sia

Clip de l'année 
Remis par  Manu Lévy &  Sébastien Cauet
  Bigflo et Oli - Demain
 Ariana Grande - No Tears Left to Cry
 Drake - In My Feelings
  Jain - Alright
  Maroon 5 feat.  Cardi B - Girls Like You
  Orelsan - Basique

DJ de l'année 
Remis par  Élodie Fontan,  Philippe Lacheau,  Tarek Boudali &  Julien Arruti
  DJ Snake
  Calvin Harris
  David Guetta
  Feder
  Kygo
  Ofenbach

Chanson internationale de l'année 
Remis par  Chantal Ladesou &  Giovanni Bonamy

  Maroon 5 - Girls Like You
 Ariana Grande - No Tears Left to Cry
  Calvin Harris feat. Dua Lipa - One Kiss
  Drake - God's Plan
  Kygo feat.  Miguel - Remind Me To Forget
  Nicky Jam &  J Balvin - X

Chanson francophone de l'année 
Remis par  /  Lio &  /  Chris Marques
' Kendji Girac - Pour oublier Gims &  Vianney - La Même Vitaa &  Claudio Capéo - Un peu de rêve Aya Nakamura - Djadja Eddy de Pretto - Kid Dadju - Reine

 Awards d'honneur 

  Dua Lipa (Chanson la plus streamée)
 Shawn Mendes
  Muse

 Artistes présents 

Artistes francophones
 Amir
 Aya Nakamura
 Bigflo & Oli
 Christine and the Queens
 Claudio Capéo
 Dadju
 David Guetta
 David Hallyday
 DJ Snake
 Eddy de Pretto
Hoshi
Jain
 Jenifer
 Julien Doré
 Kendji Girac
 Lio
 Louane
 Maître Gims
 Marwa Loud
 Ofenbach
 Orelsan
 Patrick Bruel
 Slimane
 Soprano
Vegedream
 Vianney
 Vitaa

 Artistes internationaux 

 Anne-Marie
 Bebe Rexha
 Black Eyed Peas 
 Dua Lipa
 Muse
 Shawn Mendes

 Anecdotes 
 Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football y est présent en tant que spectateur ainsi que le comédien Kev Adams qui a animé sur scène et qui a remis un NRJ Music Award. Les bleus ont eu le droit à la chanson Ramenez la coupe à la maison interprétée par Vegedream et créée pour leur victoire lors de la coupe du monde 2018 en Russie. Un hommage est rendu à Johnny Hallyday, décédé en , par l'intermédiaire de son fils David, notamment, qui est venu chanter Ma dernière lettre''. Un autre hommage en chanson a été réalisé par Patrick Bruel, Vianney et Louane à Charles Aznavour décédé en .

Audiences 
Diffusés sur TF1, les NRJ Music Awards 2018 rassemblent 4,7 millions de téléspectateurs, soit  de part d'audience entre  et . La deuxième partie (jusqu'à  du matin), réunit 2,95 millions de Français, soit  de PdA.

Notes et références 

Récompense musicale par année
2018
2018 à la radio